1. DOL Radenska Classic (2009/2010)
 1. DOL Radenska Classic (2010/2011)
 1. DOL Radenska Classic (2011/2012)

Zobacz też